Friberg bezeichnet:

 Burg Friberg (Siat), Burgruine im Kanton Graubünden, Schweiz
 Burg Friberg (Trun), Burgruine im Kanton Graubünden

Friberg ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Friberg (* 1991), schwedischer E-Sportler
 Arnold Friberg (1913–2010), US-amerikanischer Illustrator und Maler 
 Bobbie Friberg Da Cruz (* 1982), schwedischer Fußballspieler

 Erik Friberg (* 1986), schwedischer Fußballspieler
 Karl Friberg (* 1999), schwedischer Tennisspieler
 Johan Friberg Da Cruz (* 1986), schwedischer Fußballspieler
 Jöran Friberg (* 1934), schwedischer Mathematikhistoriker und Altorientalist
 Karin Friberg (* 1989), US-amerikanische Skispringerin
 Lars-Erik Friberg (* 1950), schwedischer Schauspieler
 Max Friberg (* 1992), schwedischer Eishockeyspieler
 Sven Friberg (1895–1964), schwedischer Fußballspieler
 Wilhelm Friberg (1865–1932), schwedischer Fußballpionier

Siehe auch:
 Freiberg (Begriffsklärung)
 Freyberg